Сина:

 Ибн Сина (980—1037) — средневековый персидский учёный, философ и врач, представитель восточного аристотелизма.
 Сина, Георг Симон фон (1783—1856) — австрийский предприниматель и банкир греческо-аромунского происхождения, барон.
 Сина, Джон (род. 1977) — американский рестлер и актёр.
 Сина, Симон Георг фон (1810—1876) — австрийский предприниматель и меценат, барон. Сын Георга Симона фон Сина.